Institut de Tecnologia de Rochester (del seu nom en anglès Rochester Institute of Technology), universitat privada amb seu a Rochester, als Estats Units
 Reial Institut de Tailàndia, acadèmia nacional de Tailàndia
 Associació d'Escriptors de les Illes Fèroe (del seu nom en feroès Rithøvundafelag), associació dels escriptors en idioma feroès
 Rede Internacional de Televisão, canal de televisió del Brasil
 RIT Capital Partners (de l'acrònim en anglès Rothschild Investment Trust), fons d'inversió del Regne Unit
 Recording Industry Foundation in Taiwan, organització de les empreses de la indústria musical de Taiwan
 Railinfratrust, empresa pública propietària de la xarxa ferroviària dels Països Baixos
 Rede Integrada de Transporte, sistema d'autobús de trànsit ràpid de Curitiba, al Brasil
 Roosevelt Island Tramway, telefèric de Nova York, als Estats Units
 Riffelalptram, línia de tramvia del cantó de Valais, a Suïssa
 Radioimmunoteràpia, teràpia de medicina nuclear utilitzada contra els limfomes
 rit també és el codi ISO 639-3 del ritarungo, llengua australiana parlada al Territori del Nord d'Austràlia
 rit. també és l'abreviatura de ritardando, terme musical que avisa de la velocitat d'interpretació d'una obra